Агасфер:
 Агасфер, или Вечный жид — персонаж Нового Завета.
 Агасфер — персонаж книги Эсфира.